Thereutherium (Тхереутеријум — „ловачка звијер”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Prionogalidae, који је у периоду средњег олигоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Thereutherium thylacodes је по исхрани била мали месојед, а по изгледу и величини је била слична малој ласици.

Систематика

Историја класификације 
Раније је овај род сисара био уврштаван као представник изумрле потпородице сисара Machaeroidinae, па касније унутар изумрле породице сисара Hyaenodontidae, али у каснијим истраживањима је пак овај род сисара препознат као дио изумрле породице Prionogalidae.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Thereutherium.

|label1= †Hyaenodonta 
|1= }}

Временска распрострањенст рода Thereutherium унутар породице Prionogalidae

Види још 
 Класификација сисара
 Prionogalidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе